Гільєрмо Аревало (* 1952) — цілитель, громадський діяч, популяризатор лікарських рослин сельви Амазонки.
 Едельміро Аревало (1929—2008) — парагвайський футболіст, що грав на позиції захисника у клубі «Олімпія» та збірній Парагваю.
 Ехідіо Аревало Ріос (* 1982) — уругвайський футболіст, півзахисник клубу «Палермо».
 Карлос Аревало (* 1993) — іспанський веслувальник на каное, срібний призер Олімпійських ігор 2020 року.
 Марсело Аревало (* 1990) — сальвадорський тенісист.
 Рауль Аревало (* 1979) — іспанський кіноактор.
 Рафаель Аревало (* 1984) — сальвадорський тенісист.
 Рафаель Аревало Мартінес (1884—1975) — гватемальський письменник, поет та журналіст.
 Хуан Хосе Аревало (1904—1990) — гватемальський політичний діяч, президент країни з березня 1945 до березня 1951 року.
 Хорхе Альфредо Лемке Аревало (* 1953) — гватемальський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Гватемала в Німеччині (з 2021) та в Україні за сумісництвом (з 2022).

Аревало — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла.
 Аревало-де-ла-Сьєрра — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сорія.
 Монтехо-де-Аревало — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сеговія.
 Нава-де-Аревало — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла.
 Сан-Вісенте-де-Аревало — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла.

Аревало — населений пункт в департаменті Серро-Ларго.
Іспанські прізвища